Лос Ороско има више значења:

 Лос Ороско, Ехидо План де Ајала (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ороско (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ороско (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ороско (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику